Pękanino ist der Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Pękanino (Białogard) = ehemals Groß- und Klein Panknin im Kreis Belgard
 Pękanino (Malechowo) = ehemals Panknin im Kreis Schlawe